Bradbury se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John F. Bradbury
 J.Platt Bradbury